George Robert Waterhouse (1810-1888), naturalista
 John William Waterhouse (1849-1917), pintor